Škofja Loka (bestuurseenheid), bestuurseenheid van Slovenië
 Škofja Loka (gemeente), gemeente in Slovenië
 Škofja Loka (plaats), hoofdplaats van deze gemeente